August Mylius ist der Name folgender Personen:

* August Mylius (Verleger), deutscher Verleger
 Georg Gustav Ludwig August Mylius (1819–1887), deutscher Missionar